

Sigle 
 Fondo per lo sviluppo e la coesione – strumento finanziario del governo italiano
 Forest Stewardship Council – ente certificatore della qualità del legname, che rilascia un marchio ecologico

Codici 
 FSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sud Corse di Figari (Francia)

Musica 
 FSC – gruppo musicale italiano

Religione 
 F.S.C. – sigla dei Fratelli delle Scuole Cristiane
 F.S.C. – sigla delle Figlie di San Camillo